Thorning (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Silkeborg.
 Thorning (plaats), een plaats in de Deense regio Midden-Jutland, gemeente Silkeborg. 

Overige
 Helle Thorning-Schmidt, de leider van de Deense Sociaaldemocratische partij, Socialdemokraterne.